Il doppio femminile  del Pacific Life Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Nicole Arendt e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti, la Arendt con Liezel Huber e la Sugiyama con Olena Tatarkova.

La Sugiyama e la Tatarkova hanno perso nel 2º turno Elena Dement'eva e Janette Husárová.

La Arendt e la Huber hanno perso nei quarti contro Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez.

Lisa Raymond e Rennae Stubbs hanno battuto in finale 7–5, 6–0 la Dementieva e la Husárová.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (campionesse)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (semifinale)
n/a
 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinale)

 Nicole Arendt /  Liezel Huber (quarti di finale) 
 Ai Sugiyama /  Olena Tatarkova (secondo turno) 
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (secondo turno) 
 Kimberly Po-Messerli /  Nicole Pratt (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Pacific Life Open 2002